PMD es una sigla que puede designar:

a los países menos desarrollados, término convencional para la clasificación de los países según su nivel de desarrollo económico;
al p-mentano-3,8-diol, compuesto químico usado como repelente de insectos.